Часопис -{Playboy}-
 Часопис Плејбој у Србији
 Београдски музички састав Плејбој